Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Daniel Orsanic e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 7-6, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (semifinali)

 Tomás Carbonell /  Jim Grabb (semifinali)
 David Macpherson /  Peter Tramacchi (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1999
ATP Tour 1999